Pauker steht für
 Paukist, Spieler der Pauke
 Pauker, umgangssprachlich für Lehrer (siehe Pauken)

Personennamen
 Pauker von Niklashausen (~1458–1476) Viehhirte, Musikant, Prediger und Initiator der Niklashäuser Wallfahrt von 1476, siehe Hans Böhm (Pauker von Niklashausen)
 Ana Pauker (1893–1960), rumänische Politikerin 
 Karl Wiktorowitsch Pauker (1893–1937), Chefleibwächter von Josef Stalin
 Marcel Pauker (1896–1938), rumänischer Kommunist und Ingenieur
 Wolfgang Pauker (1867–1950), österreichischer katholischer Geistlicher und Kunsthistoriker

Siehe auch:

 Der Paukenspieler, deutscher Episodenfilm (1981)
 Der Pauker, deutscher Spielfilm (1958)
 Der fliegende Pauker, US-amerikanische Filmkomödie (1961)
 Paucker
 Simmering-Graz-Pauker, ehemalige österreichische Maschinen- und Motorenfabrik